Remind Me – singolo dei Röyksopp del 2002
 Remind Me – singolo di Brad Paisley e Carrie Underwood del 2011
 Remind Me – singolo di Tom Grennan del 2022